Lindenkapelle heißen mehrere Kapellen:

in Deutschland:
 Lindenkapelle (Aying) in Aying-Kleinhelfendorf im Landkreis München, Bayern
 Lindenkapelle (Bad Lippspringe) in Bad Lippspringe im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen 
 Lindenkapelle (Lauterbach) in Lauterbach im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
in Österreich:
 Lindenkapelle (Zell am Moos), bei Zell am Moos im Salzkammergut, Oberösterreich, mit Baumdenkmal

Liste (Kirchengebäude nach Name)